Hlavačov je název více míst:
 Hlavačov (Lužná) – název ulice (adresního místa) v osadě Na Cikánce na území Lužné v okrese Rakovník (čp. 401, 402, 410, 418, 602)
 Hlavačov (hrad, Lužná) – zaniklý hrad na území Lužné v okrese Rakovník
 Hlavačov (Choceň) – zaniklý hrad u Chocně v okrese Ústí nad Orlicí, též pomístní název lesních pozemků v údolí bezejmenného potoka západně od hřebene s hradem